Sen steht für:
 Sen (Münze), Untereinheit von ost- und südostasiatischen Währungen
 Baumaralie, ostasiatische Baumart, bei Vermarktung des Holzes meist Sen genannt
 Sen-Sen, ein Mundparfüm
 Sen (Einheit), ein siamesisches Längenmaß
 Sens-de-Bretagne auf Bretonisch
 Zen, eine Strömung des Buddhismus

Sen ist der Familienname folgender Personen:
 Amartya Sen (* 1933), indischer Wirtschaftswissenschaftler
 Anna Sergejewna Sen (* 1990), russische Handballspielerin
 Aparna Sen (* 1945), indische Filmschauspielerin und -regisseurin
 Ashoke Sen (* 1956), indischer Physiker
 Ashoke Kumar Sen (1913–1996), indischer Politiker

 Binay Ranjan Sen (1898–1993), indischer Diplomat
 Binayak Sen (* 1950), indischer Arzt und Menschenrechtsaktivist
 Evrim Sen (* 1975), deutscher Softwareentwickler und Autor
 Gita Sen (* 1948), indische Frauenrechtlerin
 Gita Sen (Schauspielerin) (1930–2017), indische Schauspielerin 
 Gönül Sen-Menzel (1949–2014), türkische bildende Künstlerin
 Hannah Sen (1894–1957), indische Frauenrechtlerin
 Julia-Niharika Sen (* 1967), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Keshab Chandra Sen (1838–1884), bengalischer Sozialreformer
 Konkona Sen Sharma (* 1979), indische Schauspielerin
 Lakshya Sen (* 2001), indischer Badmintonspieler
 Mala Sen (1947–2011), indische Schriftstellerin und Aktivistin
 Mandakranta Sen (* 1972), indische Dichterin
 Michael Sen (* 1968), deutscher Manager
 Mrinal Sen (1923–2018), indischer Filmregisseur
 Nabanita Dev Sen (1938–2019), indische Autorin
 Nakul Sen (1910–?), indischer Verwaltungsbeamter
 Paritosh Sen (1918–2008), indischer Maler
 Raima Sen (* 1979), indische Filmschauspielerin
 Ramesh Chandra Sen (* 1940), bangladeschischer Politiker
 Ronen Sen (* 1944), indischer Diplomat
 Son Sen (1930–1997), kambodschanischer Politiker, Geheimdienstchef und Verteidigungsminister der Roten Khmer
 Sen Sōshitsu XV. (* 1923), japanischer Meister der Teezeremonie
 Suchitra Sen (1931–2014), bürgerlich Roma Sen, indische Filmschauspielerin
 Surya Sen (1894–1934), bengalischer Revolutionär, der nach dem fehlgeschlagenen Chittagong-Aufstand (1930) hingerichtet wurde
 Sushmita Sen (* 1975), indische Schauspielerin

Şen steht für:
 Şen, einen türkischen Personennamen (mit Namensträgern)

Sen. steht für:
 Senior

sen steht für:
 Nanerige (ISO-639-3-Code), Senufo-Sprache im südwestlichen Burkina Faso

SEN steht für:
 Senator, eine Statuskategorie des Vielfliegerprogramms Miles & More
 Senegal (ISO-3166-Code)
 Spiritual Emergence Network
 Software-Engineering, siehe Softwaretechnik
 Siemens Enterprise Communications, die Telekommunikationssparte von Siemens
 Sony Entertainment Network, ehemaliger Service von Sony zum Abruf digitaler Medien
 London Southend Airport (IATA-Code), englischer Flughafen
 Scalp-ear-nipple-Syndrome, siehe Kopfhaut-Ohr-Mamillen-Syndrom

SE-N steht für:
 , ISO-3166-2-Code der schwedischen Provinz

-sen steht für:
 eine Namensendung und Teil eines Patronyms, siehe Patronym #Nordgermanische Sprachen

Siehe auch:
 Le Sen, französische Gemeinde im Département Landes

Abkürzung